Przymiarki steht für:
 Przymiarki (Krzykosy), Dorf in der Gemeinde Krzykosy, Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen
 Przymiarki (Chęciny), Siedlung in der Gemeinde Chęciny, Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Przymiarki (Księżpo), Dorf in der Gemeinde Księżpol, Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Przymiarki (Ulhówek), Dorf in der Gemeinde Ulhówek, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Lublin
 Przymiarki (Urszulin), Dorf in der Gemeinde Urszulin, Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lublin
 Przymiarki (Wola Uhruska), Siedlung in der Gemeinde Wola Uhruska, Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lublin
 Przymiarki (Barlinek), Siedlung in der Gemeinde Barlinek, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern
 Przymiarki (Myślibórz), Siedlung in der Gemeinde Myślibórz, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern
 Przymiarki (Świdwin) (Ankerholz), Siedlung in der Gemeinde Świdwin, Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern

ferner:
 Przymiarki (Wyżyna Olkuska), Berg (275 m) im Krakau-Tschenstochauer Jura
 Przymiarki (Niedere Beskiden), Berg (628,2 m) in den Niederen Beskiden
 Przymiarki (Fluss), Zufluss der Rudawa